La palabra Contact (del inglés contacto) se puede referir a:
 Contact (1985), novela de Carl Sagan de ciencia-ficción.
 Contact (1997), película de Robert Zemeckis, inspirada en la novela del mismo nombre.
 Contact Un videojuego de Atlus para el Nintendo DS.